La poulaine, une chaussure du Moyen Âge.
 La poulaine pour désigner la trajectoire du pied humain par rapport à la hanche lors d'un mouvement de course. Cette trajectoire doit son nom à sa forme qui rappelle vaguement celle de la chaussure du  qui porte le même nom. Elle est utilisée en biomécanique ainsi qu'en éducation physique ou encore dans le milieu sportif pour étudier ou améliorer la course des athlètes.
 La poulaine (marine) est la partie avant, située sous le beaupré, des voiliers du  au  ; c'est aussi le nom donné aux toilettes sur les bateaux de la Marine nationale française.

 Fr. Poulaine, connu comme l'abbé Poulaine, curé de Voutenay-sur-Cure, historien.